Salukvadze est un nom propre géorgien qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1913-1990), ingénieur, chanteur et chorégraphe géorgien ;
  (1922-1987), poète et journaliste géorgien ;
 Lasha Salukvadze (1981-), footballeur géorgien ;
  (1930-2008), réalisateur géorgien ;
  (1929-2000), physicien géorgien ;
 Nino Salukvadze (1969-), tireuse sportive géorgienne ;
  (1991-), footballeuse géorgienne.

Patronyme géorgien